Anthony Brummelkamp sr. (1811–1888), Nederlands predikant en hoogleraar theologie, voorman in de Afscheiding.
Anthony Brummelkamp jr. (1839–1919), Nederlands predikant, journalist en Tweede Kamerlid, zoon van de bovenstaande.
Willem Hendrik Brummelkamp (1928-2010), Nederlands hoogleraar chirurgie.